Сезон 2020 года — 25-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 23-й подряд, в котором команда приняла старт в Высшей лиге системы футбольных лиг Беларуси.

Борисовчане традиционно выступают в национальном Кубке, а также приняли участие в Лиге Европы УЕФА.

19 декабря 2019 года по окончании контракта клуб покинул главный тренер Алексей Бага.

31 декабря 2019 года новым главным тренером БАТЭ стал Кирилл Альшевский.

24 мая 2020 года борисовчане в четвёртый раз в своей истории стали обладателями Кубка Беларуси.

Выступление в Лиге Европы УЕФА для БАТЭ ограничилось одним матчем, в котором они на выезде проиграли болгарскому ЦСКА.

22 сентября 2020 года по соглашению сторон был расторгнут контракт с Кириллом Альшевским. Новым главным тренером был назначен Александр Лисовский.

Состав и статистика игроков

Форма 
Презентация формы на сезон 2020 состоялась 17 марта. Поставщиком формы третий сезон подряд станет известный немецкий брэнд Adidas. Титульный спонсор — Минский тракторный завод. Домашний комплект формы: жёлтые майки и трусы с синими элементами и надписью Belarus красного цвета. Гостевой комплект — синий с жёлтыми элементами и надписью Belarus белого цвета. Фамилии игроков выполнены на белорусском языке. Также на форму нанесены логотипы других спонсоров и партнёров клуба: «Белгосстрах», VISA, «БПС-Сбербанк», «Geely», Viber,«Евроопт», «Уладар».

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Кубок Беларуси 2019/2020 
Борисовчане стартовали в 29-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2019 года. На стадии 1/16 финала был обыгран речицкий Спутник, в 1/8 финала - минское Торпедо .Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2019.

См. также: Кубок Беларуси 2019/20

1/4 финала 
Время начала матчей: Белорусское стандартное время (BST)

БАТЭ прошёл в полуфинал, победив с общим счётом 5:3

1/2 финала 

БАТЭ вышел в финал, победив с общим счётом 2:1

Финал 
См. также: Финал Кубка Белоруссии по футболу 2020

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2020

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.
-->

Кубок Беларуси 2020/2021 
Борисовчане стартовали в 30-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2020 года со стадии 1/16 финала. Соперником согласно жеребьёвке стал микашевичский Гранит. Победитель определялся в единственном матче, который состоялся в Лунинце и закончился крупной победой БАТЭ.

См. также: Кубок Беларуси 2020/21

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК Витебск.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2021.

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2020/21

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 

2020
БАТЭ